Urbaitis ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Urba.

Weibliche Formen 
Urbaitytė (ledig)
Urbaitienė (verheiratet)

Namensträger 
 Karolis Urbaitis (* 1990),  Fußballspieler
 Mindaugas Urbaitis (* 1952),  Komponist
 Romualdas Kęstutis Urbaitis (* 1942),  Verfassungsrichter

Familienname
Litauischer Personenname